Neusiedler, Neusidler oder Newsidler ist der Name von
 Hans Neusidler (1508/1509 – 1563), Lautenist und Komponist
 Melchior Neusidler (um 1531 – um 1591), Lautenist, Sohn von Hans Neusidler
 Conrad Neusidler (1541 – um 1605), Lautenist, Sohn von Hans Neusidler

Neusiedler steht ferner für
 Neusiedler AG, früherer Name eines österreichischen Papierherstellers
 Neusiedler Bezirk, Bezirk im österreichischen Bundesland Burgenland
 Neusiedler See, See an der österreichisch-ungarischen Grenze